Вереньки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Вереньки — деревня в Парафьяновском сельсовете  Докшицкого района Витебской области.
 Вереньки — деревня в Ширковском сельсовете Поставского района Витебской области.